El término boom (también, Boom) puede referirse a:

Nombres 
 Boudewijn Karel Boom (1903-1980)

Geografía 
 Boom, municipio de Bélgica.

Música 
 Boom!, canción de System of a Down (2002)
 Boom, canción de Blue Cold Ice Creams (2015)
 Boom, canción de P.O.D. (2002)
 Boom Boom Pow, canción de Black Eyed Peas (2009)
 Boom, canción de X Ambassadors (2019)
 Boom Boom Kid, banda argentina de rock alternativo

Además 
 Boom latinoamericano, movimiento literario.
 Boom del cómic adulto en España
 ¡Boom!, programa de televisión español.
 ¡Boom!, programa de televisión chileno.
 ¡Boom!, programa de televisión argentino.
 ¡Boom!, programa de televisión colombiano.
 ¡Boom!, programa de televisión mexicano.